Soungourlare () est une commune de l'oblast de Bourgas en Bulgarie.

Obchtina dans l'oblast de Bourgas